Homero - forma spagnola del nome proprio di persona Omero
Homero - cantante peruviano